Украинский сельский округ

 Украинский сельский округ (Костанайская область) — сельский округ в Костанайской области.
 Украинский сельский округ (Северо-Казахстанская область) — сельский округ в Северо-Казахстанской области.